Кири́лл Ви́кторович Погребня́к (27 июня 1992, Москва) — российский футболист, нападающий. Младший брат Павла Погребняка, брат-близнец Николая Погребняка.

Карьера 
Воспитанник московской футбольной школы «Тимирязевец». Перед началом сезона 2010 вместе с братом-близнецом Николаем проходил просмотр в футбольном клубе «Ростов», однако дончанам футболисты не подошли.

В ноябре 2010 года Кирилл с Николаем по просьбе старшего брата Павла прибыли на просмотр в «Томь». К новому сезону готовились уже в составе молодёжной команды томского клуба.

С первых же туров молодёжного первенства России 2011 стал стабильно забивать голы, чем заслужил вызов в основную команду. Впервые в заявку на игру Премьер-лиги попал в матче 4 тура против «Анжи», но на поле не вышел.

Дебют футболиста в основном составе «Томи» состоялся 17 июля 2011 года в матче Кубка России против «Металлурга-Оскола». Погребняк вышел на замену Евгению Старикову на 74-й минуте встречи. Матч завершился победой «Томи» со счётом 1:0. Первый свой матч в Премьер-лиге провёл 11 сентября 2011 года, когда вышел в стартовом составе игры «Томи» с «Крыльями Советов» и провёл на поле один тайм. Всего в дебютном сезоне за «Томь» Погребняк вышел на поле в 13 матчах чемпионата России и отметился одной жёлтой карточкой.

Свой первый гол за основной состав «Томи» забил 1 сентября 2012 года в матче Кубка России против «Сибири». Также в сезоне 2012/13 Погребняку трижды удалось отличиться в 16 матчах первенства ФНЛ. Тем самым он помог команде вернуться в Премьер-лигу.

3 августа 2013 года на правах аренды перешёл в воронежский «Факел». Дебют в команде состоялся 9 августа в матче против «Орла», а ещё через неделю Погребняк забил свой первый гол за «Факел», поразив ворота «Спартака-2». Всего за сезон в «Факеле» забил 8 голов в 24 матчах второго дивизиона, став таким образом лучшим бомбардиром команды.

В сезоне 2014/15 вернулся в «Томь». В трёх стартовых матчах забил три мяча. В августе 2014 года, получив травму, выбыл на два месяца. Всего за сезон в 19 матчах ФНЛ забил 6 голов.

В первых четырёх матчах, сыгранных в сезоне 2015/16, забил 4 гола. 18 апреля в матче со «СКА-Энергией» в столкновении с Томасом Микуцкисом у Погребняка были выбиты 4 зуба. Всего за сезон 2015/16 забил 12 мячей и стал лучшим бомбардиром команды. Летом 2016 года покинул клуб в статусе свободного агента. 11 августа стало известно, что футболист принял предложение вернуться в команду и подписал новый контракт. В январе 2017 года, отыграв семь матчей и не забив ни одного гола, расторг контракт.

1 февраля 2017 года стало известно, что Погребняк подписал контракт с «Зенитом-2». Первые два гола за клуб футболист забил 6 мая 2017 года в ворота саранской «Мордовии».

Летом 2017 года подписал контракт с клубом «Балтика». Первый гол забил 26 июля 2017 года в ворота «Тамбова». 1 августа 2017 года в матче со «Спартаком-2» получил перелом ноги.

В 2019 году подписал контракт со шведским клубом «Фалькенберг».

В 2020 году играл в чемпионате Узбекистана за «Локомотив» Ташкент.

В 2021 году за московский «Гераклион» в третьем, любительском дивизионе в 24 играх забил 18 голов.

Достижения 
 «Томь»
 Первенство ФНЛ
 Вице-чемпион (1): 2012/13
 Бронзовый призёр (1): 2015/16

 «Факел»
 Второй дивизион. Зона «Центр»
 Бронзовый призёр (1): 2013/14

Статистика

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Фалькенберг»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент